Het seizoen 1992/93 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Oranje Zwart en Bloemendaal als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1993/94. 

Ring Pass, Were Di, Wageningen en Keep Fit degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1992
Hockey in 1993
Overgangsklasse hockey